Jorge Fernández Díaz (1950-), un polític espanyol, membre del Partido Popular (PP).
 Jorge Fernández Madinabeitia (1972-), Míster Espanya i un presentador de televisió espanyol.